Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1977 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Ivan Mauger z Nowej Zelandii – piąte zwycięstwo w IMŚ (poprzednio 1968, 1969, 1970, 1972).

W finale światowym wystąpili nasi reprezentanci Edward Jancarz – trzynasty, Jan Mucha – szesnasty.

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Brema (1) 
 1 maja 1977 r. (niedziela),  Brema

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Slany (2) 
 7 maja 1977 r. (sobota),  Slany

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Wiedeń (3) 
 8 maja 1977 r. (niedziela),  Wiedeń

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych
Punktacja (9) → brak danych

Debreczyn (4) 
 8 maja 1977 r. (niedziela),  Debreczyn

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (11-16) → brak danych
Punktacja (8-10) → brak danych

Półfinały

Gorzów Wielkopolski (1) 
 29 maja 1977 r. (niedziela),  Gorzów Wielkopolski

Awans: 8 do finału kontynentalnego
Uwaga! Jindřich Dominik i Paweł Chłynowski zastąpili Waltera Grubmüllera i Aloisa Wiesböcka

Norden (2) 
 29 maja 1977 r. (niedziela),  Norden

Awans: 8 do finału kontynentalnego
Uwaga! Hubert Fischbacher zastąpił Jerzego Szczakiela

Finał kontynentalny 
 25 czerwca 1977 r. (sobota),  Togliatti

Awans: 5 do finału światowego
Uwaga! Andrzej Jurczyński zastąpił Aleksandra Juchowa

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Finał norweski 
 17 kwietnia 1977 r. (niedziela),  Sandnes

Awans: 6 do finału skandynawskiego
Tabela (10-16) → brak danych
Punktacja (6-9) → brak danych

Finał duński 
 19 maja 1977 r. (czwartek),  Frederica

Awans: 5 do finału skandynawskiego oraz Ole Olsen
Tabela (14-16) → brak danych
Punktacja (6-13) → brak danych

Finał skandynawski 
 29 maja 1977 r. (niedziela),  Tampere

Awans: 4 do finału interkontynentalnego
Uwaga! Geir Aasland, Bent Rasmussen i jeden z zawodników fińskich zastąpili Rolfa Gramstada, Jana Gravningena i Edgara Stangelanda

Finał Australazji 
 19 lutego 1977 r. (sobota),  Sydney

Awans: 4 do finału interkontynentalnego

Finał brytyjski 
 13 maja 1977 r. (piątek),  Coventry

Awans: 6 do finału interkontynentalnego oraz Peter Collins jako zeszłoroczny mistrz świata

Finał amerykański 
 29 lipca 1977 r. (piątek),  Costa Mesa

Awans: 2 do finału interkontynentalnego

Finał interkontynentalny 
 21 sierpnia 1977 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 7+1 do finału światowego

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Avesta (1) 
 6 maja 1977 r. (piątek),  Avesta

Awans: 5+1 do finału szwedzkiego

Motala (2) 
 7 maja 1977 r. (sobota),  Motala

Awans: 5+1 do finału szwedzkiego

Västervik (3) 
 8 maja 1977 r. (niedziela),  Västervik

Awans: 5 do finału szwedzkiego oraz Anders Michanek

Finał szwedzki 
 24 maja 1977 r. (wtorek),  Vetlanda
 25 maja 1977 r. (środa),  Norrköping
 26 maja 1977 r. (czwartek),  Eskilstuna

Awans: 4+1 do finału światowego

Finał światowy 
 2 września 1977 r. (piątek),  Göteborg – Stadion Ullevi

1977
1977 w sporcie żużlowym